

Film
The Snake – cortometraggio del 1913 diretto da Frank E. Montgomery
The Snake – cortometraggio di animazione del 2013 diretto da Stephen Dirkes

Letteratura 
 Il morso del serpente (The Snake) – romanzo di Mickey Spillane

Musica 
 The Snake – album di Shane MacGowan del 1994
 The Snake – singolo di Loreen del 2005
 The Snake – album dei Wildbirds & Peacedrums del 2009

Pagine correlate
 Snake (disambigua)